Ты́ллисте () — деревня в волости Валга уезда Валгамаа, Эстония.  

До реформы местных самоуправлений Эстонии 2017 года входила в состав волости Тыллисте.

География 
Расположена в южной части Эстонии, в 13 километрах к северо-востоку от уездного и волостного центра — города Валга. Высота над уровнем моря — 66 метров.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в деревне проживали 97 человек, из них 84 (86,6 %) — эстонцы.

По состоянию на 1 января 2020 года в деревне насчитывалось 92 жителя:  40 женщин и 52 мужчины; 64 человека трудоспособного возраста (15–64 года), 9 детей в возрасте до 15 лет и 19 человек пенсионного возраста (65 лет и старше).

Численность населения деревни Тыллисте:

История 
В письменных источниках 1582 года упоминается Tyliczakul, 1625 и 1628 годов — Theilitz, 1638 года — Teylitz, Teilitz, 1782 года — Teilitz, Tölliste mois, 1900 года — Teilitz, Telliste.

В средние века на этих землях находилась принадлежащая монастырю Кяркна деревня Тейлиц. В 1663 году здесь была основана мыза Тейлиц (Тыллисте, , , на военно-топографических картах Российской империи (1846–1880 годы), в состав которой входила Эстляндская губерния, мыза обозначена как мз. Тейлицъ), которую отделили от соседней мызы Фелк (Лаатре, , ), и от которой к настоящему времени сохранился только парк. В парке много красивых старых деревьев: серебристая ива, вязы, серебристый тополь, русская лиственница и др.

В 1920-х годах, после национализации мызы, на её землях возникло поселение, в 1977 году получившее статус деревни.

В 1977 году, во время кампании по укрупнению деревень, с Тыллисте была объединена деревня Куски, а позже также деревня Лийвакюла.

Известные уроженцы 
  (1912–1992) — эстонская писательница.

Происхождение топонима 
Предполагается, что основой названия деревни послужило личное имя Тылль (Tõll).

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Валгамаа